Makrychóri kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Makrychóri (kommunhuvudort), Thessalien, Nomós Larísis, 
 Makrychóri (ort), Thessalien, Nomós Kardhítsas, 

Robotskapade Greklandförgreningar